est un genre éteint et fossile de dinosaures Therizinosauridae de la formation d'Osoushinai (du ) du Crétacé supérieur d'Hokkaido, au Japon. Le genre contient une seule espèce, , connue par une main droite partielle et une vertèbre cervicale. Paralitherizinosaurus représente le plus jeune Therizosauridae connu au Japon.

Découverte et dénomination 

Le spécimen holotype de Paralitherizinosaurus, NMV-52, a été découvert en septembre 2000 dans des couches de la formation d'Osoushinai (groupe Yezo) à Nakagawa, Hokkaido, Japon, qui date du Campanien précoce. Le spécimen consiste en une vertèbre cervicale partielle et le métacarpien I, les extrémités proximales des griffes I et II, et la griffe III presque complète de la main droite.

Certains de ces restes ont été décrits pour la première fois par Murakami  en 2008 comme appartenant à un genre indéterminé de théropode Maniraptora, peut-être avec des affinités avec les Therizinosauroidea. En 2022, Kobayashi  ont décrit Paralitherizinosaurus comme un nouveau genre et une nouvelle espèce de Therizinosauridae. Ce taxon représente le premier Therizinosauridae nommé du Japon, deux autres spécimens non nommés étant connus. Le nom générique, Paralitherizinosaurus, combine les mots grecs « paralos », signifiant « par la mer » et « therizo », signifiant « récolter », et le latin « sauros », signifiant « reptile ». Le nom spécifique, « japonicus », fait référence à la découverte du taxon au Japon.

Classification 
Dans leurs analyses phylogénétiques, Kobayashi  (2022) ont retrouvé Paralitherizinosaurus comme membre d'un clade contenant Therizinosaurus, Suzhousaurus, et un Therizinosauridae sans nom de la formation de Bissekty en Ouzbékistan. Le cladogramme ci-dessous présente les résultats des analyses phylogénétiques de Kobayashi .

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie au Japon